Ator, personaggio protagonista di quattro film degli anni '80. 
Ator l'invincibile
Ator 2 - L'invincibile Orion
Ator il guerriero di ferro, il terzo film della serie, originariamente chiamato Iron Warrior. 
Quest for the Mighty Sword, il quarto film della serie, originariamente chiamato Ator III – The Hobgoblin